Общи́на Кавада́рці () — община в Північній Македонії. Адміністративний центр — місто Кавадарці. Розташована в південній частині Македонії Вардарського регіону з населенням 38 741 особа, які проживають на площі — 992,44 км².

2004 року до общини була приєднана ліквідована община Конопиште.

Населені пункти 

Населені пункти ліквідованої общини Конопиште:

Примітки 

Вардарський регіон